Vădurele ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vădurele (Alexandru cel Bun), Dorf im Kreis Neamț
 Vădurele (Cândești), Dorf im Kreis Neamț
 Vădurele (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj